Alakzat (geometria)
 Alakzat (retorika)
 Alakzat (logika)